Nowhere To Run (Martha Reeves)
 Nowhere to Run (1978)
 Nowhere to Run (1989)
 Nowhere to Run (1993)
 Nowhere to Run (2010)